У этого термина встречаются разные значения:
 
 Simple Instant Messenger — клиент-программа для обмена сообщениями через Интернет.
 SIM-карта — идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.
 SIM — Сибирский международный марафон (англ. Siberian International Marathon, сокращённо SIM).
 SiM — японская альтернативная метал-группа.

См. также 
 Sims — серия компьютерных игр.
 Сим